Јагодња може бити:

 Јагодња (планина), планина у Републици Србији
 Јагодња (Братунац), насеље у општини Братунац, Република Српска, БиХ